Мелешков — многозначный термин.

 Мелешков — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Мелешков, Сергей Алексеевич — советский государственный и политический деятель.